Thomas Lemar (ur. 12 listopada 1995 w Baie-Mahault) – francuski piłkarz występujący na pozycji pomocnika we hiszpańskim klubie Atlético Madryt oraz w reprezentacji Francji. Wychowanek SM Caen. Mistrz świata z 2018 roku.

Kariera klubowa 
2 sierpnia 2013 w meczu otwarcia sezonu 2013/14 Lemar zadebiutował w SM Caen. Zastąpił wtedy Jérôme’a Rothena w 78. minucie wygranego 3:1 spotkania z Dijon FCO. Z klubu odszedł dwa lata później, podpisując pięcioletnią umowę z AS Monaco.

Sukcesy 
 Monaco 
 Mistrzostwo Francji: 2016/17

 Atlético Madryt 
 Superpuchar Europy UEFA 2018

Reprezentacyjne 
Mistrzostwo Świata w piłce nożnej 2018

Statystyki kariery 
 Aktualne na dzień 3 maja 2020 r.

Odznaczenia 
 Chevalier Legii Honorowej – nadanie 2018, wręczenie 2019

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
  na oficjalnej stronie Fédération Française de Football 
 
 
 
 

Reprezentanci Francji w piłce nożnej
Francuzi pochodzenia gwadelupskiego
Piłkarze SM Caen
Piłkarze AS Monaco FC
Piłkarze Atlético Madryt
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Mistrzowie Świata w Piłce Nożnej
Kawalerowie Legii Honorowej
Urodzeni w 1995
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020